Дела семейные:
 Дела семейные () — американский комедийный телесериал.
 Дела семейные () — кинофильм.
 Дела семейные — судебное шоу, выходящее на телеканале «Мир», дочерний проект программы «Час суда».